Кылыч-Арслан (, ):
 Кылыч-Арслан I (ум. 1107) — султан Рума (1092—1107).
 Кылыч-Арслан II (ум. 1192) — султан Рума (1156—1192).
 Кылыч-Арслан III (ум. 1205) — султан Рума (1204—1205).
 Кылыч-Арслан IV (ум. 1264) — султан Рума (1246—1264).